Pelotas, en geografía, puede hacer referencia a:
 Pelotas, ciudad y municipio del estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 El río Pelotas, río brasileño que hace frontera entre los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina.
 El arroyo Pelotas, arroyo brasileño que atraviesa el estado de Rio Grande do Sul.

Asimismo, en gastronomía, puede referirse a:
 El cocido de pelotas o cocido Corcorán, uno de los cocidos más típicos de la cocina navideña tradicional española del Levante.

Además, puede hacer referencia a:
 Las Pelotas, grupo de rock argentino.
 Pelotas, serie de televisión española, de carácter costumbrista, emitida por la cadena TVE.
 Los Pelotas, uno de los primeros clubes españoles dedicados a la práctica de juegos de rol, activo de 1986 a 1989.
 Esporte Clube Pelotas, club de fútbol brasileño, con sede en la ciudad de Pelotas.